signifiant hors-la-loi en anglais peut faire référence à :

Cinéma et télévision 
 Outlaws est une série télévisée américaine créée en 1960 ;
  est une série télévisée américaine créée en 1986 ;
 Outlaws est une série télévisée britannique créée en 2004 ;
 Outlaws est un film britannique réalisé par Adrian Vitoria en 2008.

Jeu vidéo 
 Outlaws est un jeu vidéo édité par Ultimate Play the Game en 1985 ;
 Outlaws est un jeu vidéo édité par LucasArts en 1997.

Musique 
 The Outlaws est un groupe britannique formé en 1961 ;
 The Outlaws est un groupe américain formé en 1972.

Culture 
 Outlaws est un gang de motards, originaire des États-Unis.

Voir aussi